Office steht für:

 Office-Paket, Bürosoftware im Allgemeinen
 Office (Hongkong-Film), Comedy-Musical (2015)
 Office (südkoreanischer Film), südkoreanischer Thriller von Hong Won-chan (2015)

The Office steht für:

 The Office, britische Comedyserie von Ricky Gervais und Stephen Merchant (2001–2003)
 The Office (US-amerikanische Fernsehserie), US-amerikanische Adaption der gleichnamigen britischen Comedyserie (2005–2013)

Siehe auch:
 Officer